ILF steht für:
 ILF Beratende Ingenieure, Tiroler Wirtschaftsunternehmen
 Interactive Life Forms, US-amerikanischer Hersteller von Fleshlight
 International Lacrosse Federation, vormaliger Name von World Lacrosse
 International Lifeboat Federation, seit 2007 International Maritime Rescue Federation
 Internationale Landarbeiterföderation (International Landworkers' Federation), siehe Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft
 Institute for Law and Finance, Stiftung an der Goethe-Universität
 St. Ingberter Literaturforum
 Interessengemeinschaft Luftfahrt Fischamend
 Ilford Airport (IATA-Code), Flughafen von Ilford (Manitoba), Manitoba Census Division No. 22, Manitoba, Kanada

Ilf ist der Nachname des Pseudonyms folgender Person:
 Ilja Arnoldowitsch Ilf (eigentlich: Iechiel Leib Fainsilberg (Ilf); 1897–1937), russisch-sowjetischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Ilf und Petrow
 (3668) Ilfpetrov, Asteroid, siehe Liste der Asteroiden, Nummer 3501 bis 4000

Abkürzung